Timothy Liljegren (né le  à Kristianstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie 
Le , Liljegren fait ses débuts avec Rögle BK dans la SHL alors que la saison 2015-2016 est en cours. Il est toutefois contraint de rater les deux premiers mois d'activité de la saison 2016-2017 en raison d'une mononucléose. 

Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2017, il est sélectionné au ,  au total, par les Maple Leafs de Toronto. Le , il signe son contrat d'entrée de trois ans avec les Leafs.

Liljegren fait le saut dans la LAH avec les Marlies de Toronto en 2017-2018. Il est d'ailleurs le défenseur le plus jeune à évoluer dans la ligue.

Vie privée 
Liljegren détient également la citoyenneté américaine par l'entremise de son père qui est originaire du New Jersey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || Rögle BK U20 || SuperElit J20 ||29 ||7 ||15 ||22 ||26 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2015-2016 || Rögle BK || SHL ||19 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Rögle BK U20 || SuperElit J20 ||12 ||5 ||2 ||7 ||8 ||3 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
| 2016-2017 || Rögle BK || SHL ||19 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Timrå IK || Allsvenskan ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH || 44 || 1 ||16 ||  17 || 20 || 20 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH || 43|| 3|| 12|| 15|| 18|| 13|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
| 2018-2019 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL || 1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto  || LAH || 40 || 5 || 25 || 30 || 18 ||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto  || LNH  || 11 || 0 || 1 || 1|| 2 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 21 || 2 || 9 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 61 || 5 || 18 || 23 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 74 || 5 || 19 || 24 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6 ||3 ||2 ||5 ||6 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||1 ||5 ||6 ||0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||1 ||3 ||4 ||2 || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 || align="left"|
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde moins de 20 ans ||7 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2017-2018 : vainqueur de la coupe Calder avec les Marlies de Toronto
 2019-2020 : participe au Match des étoiles de la LAH

Notes et références 

Naissance en avril 1999
Naissance à Kristianstad
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Rögle BK
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Timrå IK
Joueur des Growlers de Terre-Neuve
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Champion de la Coupe Calder